Legorreta steht für:

 Legorreta (Baskenland), Gemeinde in der spanischen Provinz Gipuzkoa

Legorreta ist der Nachname folgender Personen:

 Jorge Legorreta (1948–2012), mexikanischer Architekt
 Jorge Legorreta Ordorica (* 1970), mexikanischer Politiker (Partido Verde Ecologista de México)
 Omar Martínez Legorreta (* 1935), mexikanischer Botschafter
 Ricardo Legorreta (1931–2011), mexikanischer Architekt
 Víctor Legorreta (* 1966), mexikanischer Architekt